Großsteingrab Sundbylille steht für:

 Großsteingrab Sundbylille 1
 Großsteingrab Sundbylille 2